Famille Goldschmidt ;

 Berthold Goldschmidt (1903-1996), compositeur et chef d'orchestre britannique ;
 Bertrand Goldschmidt (1912-2002), chimiste français ;
 Elisabeth Goldschmidt (1912-1970), généticienne israélienne ;
 Georges-Arthur Goldschmidt (1928-), écrivain et traducteur français ;
 Gilbert de Goldschmidt (1925-2010), producteur de films français ;
Frédéric de Goldschmidt, producteur de cinéma et collectionneur d'art contemporain français ;
Hans Goldschmidt (1861-1923), chimiste allemand ;
 Heinrich Jacob Goldschmidt (1857-1937), chimiste norvégien ;
 Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (1802-1866), astronome et peintre allemand ;
 Hilde Goldschmidt (1897-1980), peintre et graveuse autrichienne ;
 Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887), éditeur, journaliste et romancier danois ;
 Neil Goldschmidt (1940-), personnalité politique américaine ;
 Pierre Goldschmidt (1945-), scientifique nucléaire belge ;
 Richard Goldschmidt (1878-1958), généticien et embryologiste allemand ;
 .

Patronyme alsacien
Patronyme juif